Крупецька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Крупецька волость — Дубенського повіту Волинської губернії;
 Крупецька волость — Путивльського повіту Курської губернії.